

Sigle 
 Scientific Instruments Module – modulo del programma Apollo
 Servicio de Inteligencia Militar – polizia segreta della Repubblica Dominicana di Rafael Leónidas Trujillo (1942-1952)
 Servizio informazioni militare – servizio segreto militare italiano durante la seconda guerra mondiale
 Sistema Informativo di Manutenzione – insieme di norme e procedure per la gestione della manutenzione, che può essere supportato dal Computerized Maintenance Management System
 SIM – sigla di società di intermediazione mobiliare
 SIM – sigla latina di Servorum Iesu et Mariae, in italiano Servi di Gesù e Maria
 SIM – sigla anglofona del Singapore Institute of Management
 Space Interferometry Mission – missione spaziale progettata della NASA
 Semiotic Inspection Method – metodo dell'ingegneria semiotica
 Sindacato Italiano Militari – organizzazione sindacale italiana

Codici 
 SIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Simbai (Papua Nuova Guinea)
 sim – codice ISO 639-3 della lingua mende

Geografia 
 Sim – città della Papua Nuova Guinea
 Sim – città della Russia
 Sim – fiume della Russia

Musica 
 SiM – gruppo musicale giapponese
 Sim – album di Vanessa da Mata del 2007

Persone 
 Alastair Sim (1900-1976) – attore britannico
 Chea Sim (1932-2015) – politico cambogiano
 Cornelius Sim (1951-2021) – vescovo cattolico bruneiano
 Dave Sim (1956) – fumettista canadese
 Garrett Sim (1988) – cestista statunitense
 Oliver Sim (1990) – polistrumentista e compositore britannico
 Sim Bong-sub (...) – ex calciatore sudcoreano
 Sim Hyon-jin (1991) – calciatore nordcoreano
 Sim Jae-won (1977) – ex calciatore sudcoreano
 Sim Jae-young (1995) – taekwondoka sudcoreana
 Sim Kwon-ho (1972) – lottatore sudcoreano
 Sim Sang-min (1993) – calciatore sudcoreano
 Sim Sung-chol (1976) – calciatore nordcoreano
 Sim Woo-yeon (1985) – calciatore sudcoreano

Altro 
 SIM – casa motociclistica italiana
 SIM - Società italiana miniere – società del gruppo ENI
 sim – nella lingua inglese, abbreviazione di simulation o simulator, anche in molti videogiochi
 Sim – noto marchio di videogiochi della Maxis
 Carta SIM – smart card che si inserisce nei telefoni cellulari e smartphone
 Mark Sim (Haechi) – personaggio dei fumetti Marvel
 SIM – Stato Imperialista delle Multinazionali, concetto politico usato dalle Brigate Rosse a partire dagli anni '70

Altri progetti